Шноркель или шнорхель ( — трубка):

 Шноркель — выдвижное устройство на подводной лодке.
 Автомобильный шноркель — впускная труба автомобильного двигателя, выведенная на уровень крыши. Данное устройство необходимо при форсировании вброд водных преград, предназначен для защиты двигателя от попадания воды и, соответственно, предохраняет двигатель от гидроудара. Помимо этого, забор воздуха через шноркель уменьшает загрязнение воздушного фильтра при езде по песку и пыльным дорогам. Шноркель может устанавливаться на некоторых военных автомобилях и танках.
 Аэродинамический воздуховод (шноркель, F-duct) — оригинальное аэродинамическое решение, впервые примененное на болидах McLaren MP4-25 класса формулы-1 в сезоне 2010 года. Идея устройства заключается в регулировании воздушного потока, поступающего на заднее антикрыло, в результате чего на прямых можно добиться срыва воздушного потока и, как результат, уменьшения лобового сопротивления.
 Шноркель — дыхательная трубка.
Шноркель — встроенная трубка, через которую производится наполнение резервуара для чернил пишущего инструмента.

См. также 
 Снорклинг (шнорклинг) — плавание под водой с маской и трубкой.